Bernard Kipyego (1986), Keniaans atleet
 Edwin Kipyego (1990), Keniaans atleet
 Michael Kipyego (1983), Keniaans atleet
 Phillip Kipyeko (1995), Oegandees atleet
 Sally Kipyego (1985), Keniaans atlete
 Philip Singoei Kipyegon (1975), Keniaans atleet